Ferdinand Piloty ist der Name von 
* Ferdinand Piloty (Lithograf) (der Ältere; 1786–1844), deutscher Lithograf
 Ferdinand Piloty (Maler) (der Jüngere; 1828–1895), deutscher Maler und Illustrator